Durandal steht für:

 Die Durandal-Klasse französischer Torpedobootszerstörer
 BLU-107 Durandal, ein Freifallbombe für den Einsatz gegen Startbahnen
 Segundo Durandal, bolivianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Durendal, das Schwert Rolands aus dem Rolandslied